

Персоналии 
  (в замужестве — Накаяма; 1891—1976) — японский политик, министр здравоохранения и социального обеспечения (1960).

  (1813—1843) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонской Национальной художественной галереи.
  (1891—1966) — американский жокей и тренер, победитель Кентуккийского дерби (1909).
  (1900—1996) — американский политик, временный председатель Сената штата Калифорния (1947—1953) и вице-губернатор штата (1953—1959).
 Пауэрс, Гарольд (1928—2007) — американский музыковед.
  (1789—1831) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1829—1831).
  (1887—1968) — американский педиатр, председатель Американского педиатрического общества (1947—1948), лауреат Премии Джона Хоуленда (1953).
  (1917—1999) — американский писатель, лауреат Национальной книжной премии за художественное произведение (1963).
  (род. 1953) — американский католический священник, епископ Сьюпириора (с 2016).
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
 Пауэрс, Джефф (более известен как Пи Джей Проби; наст. имя — Джеймс Маркус Смит; род. 1938) — американский музыкант.
  (род. 1980) — американский ватерполист, серебряный медалист летних Олимпийских игр (2008).
  (1928—2013) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сан-Франциско Форти Найнерс».
  (1869—1939) — американский врач, канцлер Университета Миссисипи (1914—1924, 1930—1932).
  (1934—2017) — американский поп-певец и продюсер, лауреат премии «Горлица» в качестве продюсера лучшего хард-рок-альбома (1991).
  (1910—1998) — американский юрист и политик, председатель Сената штата Массачусетс (1959—1964).
  (1912—1942) — американский солдат, обладатель Медали Почёта (посмертно) за участие в сражении в Коралловом море.
  (1929—2001) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1940—1978) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерз».
  (1945—2013) — американский писатель и драматург.
  (род. 1948) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за национальный репортаж в составе коллектива авторов спецвыпуска газеты Boston Globe (1983).
  (1861—1938) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Вермонт (1913—1915, 1929—1938).
  (1870—1909) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1896—1968) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1933—1945).
  (1932—2008) — американский телережиссёр и продюсер, лауреат премии «Эмми» за режиссуру «Шоу Кэрол Бёрнетт» (1974—1975, 1977—1978).
  (1869—1932) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Кентукки (1911—1919).
 Пауэрс, Кид Конго (род. 1959) — американский гитарист и певец.
  (род. 1951) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джайентс».
  (род. 1956) — британский боксёр, чемпион Великобритании (1977—1978) и Европы (1978) в 1-м полусреднем весе.
 Пауэрс, Кэтрин — американский литературный критик; удостоена Почётного упоминания им. Ноны Балакян (2013).
  (1836—1908) — американский юрист и политик, председатель Палаты представителей штата Мэн (1895—1896) и губернатор штата (1897—1901), брат Фредерика Пауэрса.
  (1909—1967) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве под Монте-Кассино.
 Пауэрс, Мала (1931—2007) — американская киноактриса.
  (род. 1958) — американский волейболист, олимпийский чемпион (1984) и чемпион мира (1986).
  (1843—1931) — американский скульптор, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонской Национальной портретной галереи.
  (род. 1949) — канадский политик, член Палаты общин (2004—2006).
  (1836—1912) — американский политик, губернатор штата Миссисипи (1871—1874).
 Пауэрс, Ричард (род. 1957) — американский писатель, лауреат Национальной книжной премии (2006) и Пулитцеровской премии (2019).
  (1900—1976) — американский полицейский, координатор правоохранительных служб штата Калифорния (1945).
  (род. 1941) — американский журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии за критику (1973).
 Пауэрс, Росс (род. 1979) — американский сноубордист, чемпион мира (1996) и Олимпийских игр (2002).
 Пауэрс, Стефани (род. 1942) — американская актриса.
  (род. 1968) — американский художник-муралист.
  (1848—1929) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1901—1905).
 Пауэрс, Тим (род. 1952) — американский писатель-фантаст.
 Пауэрс, Том (полное имя Томас Макрири Пауэрс; 1890—1955) — американский актёр театра, кино, радио и телевидения.
  (1808—1876) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Вермонт (1850—1853) и временный председатель сената штата (1861).
  (род. 1940) — американский журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии за национальный репортаж (1971).
 Пауэрс, Тревор (более известен как Youth Lagoon; род. 1989) — американский музыкант.
  (1895—1954) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Нью-Брансуик (1954).
 Пауэрс, Уолтер (род. 1946) — американский бас-гитарист.
  (род. 1965) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Денвер Бронкос».
  (род. 1941) — игрок в американский футбол и тренер, участник Супербоула в составе клуба «Окленд Рэйдерс» (1968).
  (1854—1914) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1953) — американский дипломат, посол США в Панаме (2010—2012) и Никарагуа (2012—2015).
  (1855—1923) — американский политик, генеральный прокурор штата Мэн (1889—1892), брат Ллевеллина Пауэрса.
 Пауэрс, Фрэнсис Гэри (1929—1977) — американский военный лётчик, сбитый в 1960 году над СССР.
  (1900—1972) — американский религиозный деятель, генеральный суперинтендант Церкви Назаретянина Движения святости (1944—1968).
  (1837—1910) — американская швея, чьи работы входят в частности в собрания бостонского Музея изящных искусств и Национального музея американской истории.
 Пауэрс, Хирам (1805—1873) — американский неоклассический скульптор.
  (1835—1913) — американский юрист и политик, председатель Палаты представителей штата Вермонт (1874).
  (1853—1939) — австралийский юрист и политик, судья Верховного суда Австралии (1913—1929).
 Пауэрс, Эд (наст. имя — Марк Арнольд Крински; род. 1954) — американский порнографический актёр и режиссёр.
  (1888—1943) — канадский игрок в лякросс, хоккеист и тренер, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Торонто Сент-Патрикс».
  (род. 1979) — американская горнолыжница и велогонщица, чемпионка США в дорожных велогонках (2014), командной гонке преследования (2008), раздельном старте (2008, 2014) и критериуме (2013).
  (род. 1953) — британский композитор, председатель Ассоциации профессиональных композиторов (1995—1997).
 Пауэрс, Эриал (род. 1994) — американская баскетболистка.

Имя
 Бут, Пауэрс

Топоним 
 Пауэрс (тауншип, Миннесота)

См. также 
 Остин Пауэрс
 Пауэр
 Паулс